Le Al Riyad Sport Club (en ), plus couramment abrégé en Al Riyad, est un club saoudien de football fondé en 1953 et basé à Riyad, la capitale du pays.

Histoire

Palmarès

Entraîneurs du club 
  Yousef Khamis

Notes et références 

Club de football à Riyad
Club de football fondé en 1953
Le club a formé le gardien de l'équipe nationale de 2006 Mabrouk zaid ainsi que Saad dorasi l'excellent milieu qui est décédé